Doleželová  (auch Dolezelova) ist der Familienname folgender Personen:

Jana Doleželová (* 1981), war Miss Tschechien
Michaela Doleželová (* 1994), tschechische Skispringerin